Lill-Gäddträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Gäddträsket (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Lill-Gäddträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (25,5 ha)

Se även
Gäddträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn